Meike Kröger
Theodor Kröger

Notazione di Kröger-Vink
Tonio Kröger